Théâtre du Capitole renvoie aux théâtres suivants :
 Le théâtre du Capitole de Québec
 Le théâtre du Capitole de Toulouse

Voir aussi